El Gran Premio de Cataluña de Motociclismo de 2020 (oficialmente Gran Premi Monster Energy de Catalunya) fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2020. Tuvo lugar en el fin de semana del 25 al 27 de septiembre de 2020 en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló (España).

La carrera de MotoGP fue ganada por Fabio Quartararo, seguido de Joan Mir y Álex Rins. Luca Marini fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Sam Lowes y Fabio Di Giannantonio. La carrera de Moto3 fue ganada por Darryn Binder, Tony Arbolino fue segundo y Dennis Foggia tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Dorna Sports con los resultados de la prueba.

2020
Catalunzzza
Deporte en España en 2020